Knap steht für:

 Société des Moteurs Knap, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Construction Liégeoise Automobile, ehemaliger belgischer Automobilhersteller mit Markennamen Knap

Knap ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Knap (* 1949), tschechischer Künstler
 Josef Knap (1900–1973), tschechischer Schriftsteller, Dichter und Literaturkritiker
 Katharina Knap (* 1982), österreichische Schauspielerin
 Leon Knap (1911–?), jugoslawischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Knapp
 Knab
 Knaap